Manduca () — род бабочек из семейства бражников () подсемейства Сфинксовые (). Род используется в качестве модельных организмов. Наиболее исследованы бражник табачный (Manduca sexta) и Manduca quinquemaculata. Описан немецким энтомологом Якобом Хюбнером в 1807 году.

Список видов 
В род Manduca входит 66 видов бражников:
<div float="left">

Примечания 

Бражники